Zenrin-ji, häufig als  geschrieben, ist der Name mehrerer buddhistischer Tempel in Japan:
Eikan-dō Zenrin-ji, Jōdo-Tempel in Sakyō-ku, Kyōto
Zenrin-ji (Ichinomiya), Ōbaku-Zen-Tempel in Ichinomiya, Präfektur Aichi
Zenrin-ji (Fukui), Sōtō-Tempel in Fukui, Präfektur Fukui
Zenrin-ji (Gifu), in Gifu, Präfektur Gifu
Zenrin-ji (Nagasaki), Rinzai-Tempel in Nagasaki
Zenrin-ji (Kunisaki), in Kunisaki, Präfektur Ōita
Zenrin-ji (Mitaka), in Mitaka, Präfektur Tokio
Zenrin-ji (Hamura), Rinzai-Tempel in Hamura, Präfektur Tokio
Zenrin-ji (Kainan), Shingon-Tempel in Kainan, Präfektur Wakayama
Zenrin-ji (Taiwan), Rinzai-Tempel im Landkreis Chiayi, Taiwan
Nanzen-ji, früherer Name des Rinzai-Tempels in Kyōto